Saint-Lucien steht für:
 Abtei Saint-Lucien (Beauvais), Abtei im französischen Beauvais

Gemeinden:
 Saint-Lucien (Eure-et-Loir), Département Eure-et-Loir, Frankreich
 Saint-Lucien (Québec), Provinz Québec, Kanada
 Saint-Lucien (Seine-Maritime), Département Seine-Maritime, Frankreich
 Abbeville-Saint-Lucien, im Département Oise, Frankreich